Az OST jelentheti a következőket:

 O.S.T., Chris Douglas egyik álneve
 O.S.T., a People Under the Stairs albuma
 OST, a filmzene vagy videojátékban lévő zene („original soundtrack”) rövidítése
 OST, az oligoszacharil-transzferáz enzim rövidítése